Lovania ist ein

 lateinischer Name für die belgische Stadt Löwen.
 eine Studentenverbindung in Löwen; siehe: K.A.V. Lovania Löwen.
 ein englischer weiblicher Vorname
 eine Akademie in Leipzig (Löwe als Stadtsymbol der Stadt Leipzig)
 ein ehemaliges Schiff der Royal Navy: H.M.T. Lovania